

Patronyme 

 Butch Cassidy, chanteur américain (cousin de Nate Dogg)
 Cassidy (1982-), rappeur américain
 Cassidy, rappeur français du groupe Les X a.k.a les X-Men
 David C. Cassidy (né en 1945), historien des sciences américain
 Donie Cassidy (1945-), homme d'affaires et Teachta Dála irlandais
 Edward Idris Cassidy (1924-2021), cardinal australien
 Eva Cassidy (1963-1996), chanteuse américaine
 Francis Cassidy (1827-1873), avocat et homme politique canadien
 Jack Cassidy (1927-1976), acteur américain
 David Cassidy (1950-2017), acteur, producteur, scénariste et compositeur américain, fils du précédent
 Katie Cassidy (1986-), actrice américaine, fille du précédent
 Joanna Cassidy (1945-), actrice américaine
 John Cassidy (1947-), basketteur canadien
 
 Orlagh Cassidy (1968-), actrice américaine
 Patrick Cassidy (1956- ), compositeur irlandais
 Patrick Cassidy (1962- ), acteur américain
 Paule-Andrée Cassidy, chanteuse québécoise
 Raffey Cassidy (2002-), actrice américaine
 Raquel Cassidy (1968-), actrice anglaise
 Shaun Cassidy (1958-), acteur et chanteur américain
 Ted Cassidy (1932-1979), acteur et scénariste américain

Pseudonyme 

 Butch Cassidy (1866-1908), surnom de Robert LeRoy Parker, pilleur de banque et de train américain
 Orange Cassidy (1984-), nom de ring de James Cipperly, catcheur américain

Prénom

Titres 

 Cassidy, film d'Arthur Rosson sorti en 1917
 Butch Cassidy et le Kid, western de George Roy Hill sorti en 1969

Voir aussi 
 Aéroport international Cassidy, aéroport de l'île Christmas dans les îles Kiribati
 Cassidys Arch, une arche naturelle du comté de Wayne, dans l'Utah, aux États-Unis

Patronyme irlandais
Prénom américain